Маринци може бити:
 Маринци (Бузет), насељено место у Граду Бузету, у Истарској жупанији, Хрватска
 Маринци (Нуштар), насељено место у општинои Нуштар, у Вуковарско-сријемској жупанији, Хрватска
 Марински корпус (САД)